Василий Поспелов:
 Поспелов, Василий Борисович (род. 1957) — российский дипломат.
 Поспелов, Василий Иванович (в монашестве Иаков; 1817—1896) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Кирилло-Белозерского монастыря.